Емельянцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Емельянцево — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Емельянцево — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Емельянцево — деревня в Калининском районе Тверской области.